Grenzmarkt steht für

 eine Form des Schwellenmarkts
 einen Markt an einer Landesgrenze, siehe Polenmarkt